De CECAFA Cup 1978 was de 6e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 1 tot en met 19 november 1978 en werd gehouden in Malawi. Het thuisland won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Zambia te verslaan (3–2). Kenia werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1978 op rsssf

Voetbal in 1978
Voetbal in Malawi
CECAFA Cup
Sportevenement in Malawi